Colson může být:

příjmení
 Colson Whitehead (* 1969) – americký spisovatel

křestní jméno
 Charles Colson (1931–2012) – americký právník, politik a evangelikální misionář a náboženský vůdce
 Ted Colson (1881–1950) – australský antropolog a cestovatel